Cette page contient les pages d'homonymie des mots ETE, été, Été et Ete.

Forme ETE 

ETE est un sigle qui peut désigner :
 excédent de trésorerie d'exploitation, le solde entre les flux de trésorerie générés par les produits encaissés et les charges d'exploitation décaissées.

Forme été ou Été 

été est un nom commun qui peut désigner :
 été, une des quatre saisons de l'année, dans les zones tempérées et polaires de la planète.

Été est un nom propre qui peut désigner :
 Été, un feuilleton en bande dessinée diffusé sur Instagram du  au  et publié aux éditions Delcourt en .

Forme Ete 

Ete est un nom propre qui peut désigner :
 Ete, un village et une commune du comitat de Komárom-Esztergom en Hongrie.